Evangelische Dreifaltigkeitskirche steht für folgende Kirchen:

 Evangelische Dreifaltigkeitskirche (Darmstadt-Eberstadt), Darmstadt, Hessen
 Evangelische Dreifaltigkeitskirche (Dörzbach), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg